Departament de Tarapacá. departament del Perú que va existir entre 1878 i 1883 quan passà sota domini de Xile en virtut del tractat d'Ancón
 Província de Tarapacá, província de Xile que existí del 1884 fins a 1974, creada a partir del departament de Tarapacá peruà
 Regió de Tarapacá, regió de Xile
 Sportivo Tarapacá Ferrocarril o Centro Social Tarapacá, club de futbol peruà de la ciutat de Lima